Data naiximent 27 de novembre de 1969 a París (França)
Divorciada de María Julia Yuste Montesinos, mare de una filla (Júlia) i un fill (Marc), naiscuts al 2006. Valenciana de la Ribera Alta (La Pobla Llarga), si bé resideix actualment al Port de Sagunt

Feminista Transinclusiva 

Licenciada en Dret per la Universitat de Valencia. Máster en Mediació i en Igualtat de Genere. Arbit, Técnica en Prevencio de Riscos Laborals, Coordinadora de Parentalitat
Advocada de professió. Ha format part del torn d’ofici de familia, estrangeria, Menors, Diversitat Funcional, Violencia de Genere, Civil i Penal
Membre de Red d’advocades i Advocats #Red (Brigada)
Especializada en Dret d’Habitatge Diriguint entre 2012 i 2014 Intermediació Hipotecaria al ICAV i dirigint el primer curs d’hipotecari. Docent en Mediació al CEU San Pablo i Politècnic de Valencia.
Posteriorment va ser nomenada secretaria de la secció del torn d’ofici de l’ICAV 
A julio de 2019 va ser nomenada la primera Directora General d’Emergencia Habitacional, Funcio Social de l’Habitatge i Observatori de l’Hàbitat a la Conselleria d’Habitatge de GVA
Fou injustament cesada a decembre de 2019
A agost de 2021 presta servici com advocada a Col·lectiu LAMBDA Valencia, donant assessorament jurídic a Orienta, servici integral per al Col·lectiu LGTBI de la Conselleria de Politiques Inclusives de GVA, essent una reconeguda especialista en els Drets del col·lectiu LGTBIQ+ i Delictes D’Odi

Feministes valencians contemporanis
Parisencs